Lagoa da Palha é uma aldeia do distrito de Setúbal, concelho de Palmela, freguesia do Pinhal Novo.

Pinhal Novo
Aldeias do Distrito de Setúbal